Dies ist eine Liste von Klöstern in Leipzig:

 Kloster St. Thomas (Leipzig)
 Kloster St. Georg (Leipzig)
 Dominikanerkloster St. Pauli Leipzig
 Franziskanerkloster Leipzig
 Dominikanerkloster St. Albert (Leipzig)

!
Leipzig